Сою́зная Респу́блика Югосла́вия (сокращённо СРЮ, также называемая неофициально Малая или Третья Югославия) была создана 27 апреля 1992 года после распада СФРЮ и включала в себя две республики: Сербию и Черногорию.

В 1999 году подверглась бомбардировкам силами НАТО в ходе военной операции «Союзная сила».

4 февраля 2003 года Союзная Республика Югославия была переименована в Государственный Союз Сербии и Черногории, была создана конфедерация, и обе республики, Сербия и Черногория, были уравнены в правах. Так, к примеру, Подгорица наравне с Белградом начала принимать на себя обязанности столицы: если Белград был коммерческой столицей, то Подгорица — судебной.

В мае 2006 года по результатам референдума Черногория была преобразована в независимое государство, после чего Союзная Республика Югославия прекратила своё существование.

История создания 
В начале 1990-х годов близость распада Югославии становилась всё более очевидной. Слободан Милошевич, желая оставить как можно больше земель за Сербией, начал поддерживать сепаратистские движения в Хорватии, так как гарантировал этой республике суверенитет лишь над территориями, заселёнными хорватами. Провал сепаратистов, война в Боснии и Герцеговине и албанское засилье в Македонии, острую проблему которого Сербия и так уже испытывала в Косове, привели к тому, что новая Югославия была образована лишь в составе Сербии и Черногории, в которой проживало значительное количество сербского населения.

Государственное устройство 
Союзная Республика Югославия — страна со смешанной (полупрезидентской) формой правления. Президент как глава государства представляет Республику внутри страны и за рубежом, назначает выборы в Союзную скупщину, предлагает Союзной скупщине кандидата в председатели Союзного Правительства после консультаций с представителями депутатских групп, предлагает кандидатов в судьи Конституционного суда, Союзного суда, Союзного прокурора, управляющего Народным банком Югославии после консультаций с президентами союзных республик, выдает грамоты о ратификации международных договоров, осуществляет право помилования, назначает и отзывает послов Союзной Республики Югославия по предложению Союзного Правительства, награждает государственными наградами и присваивает звания.
Президент избирается тайным голосованием депутатов Союзной скупщины на четыре года. При этом срок президентских полномочий совпадает со сроком полномочий депутатов Союзной скупщины. Кроме того, предусматривается лишь однократное переизбрание одного и того же лица на пост Президента. Конституционные поправки от 6 июля 2000 г. и Закон об избрании и прекращении мандата Президента от 01.01.01 г.*(2) изменили порядок избрания Президента. Президент стал избираться путем всеобщих, прямых, равных выборов в два тура. Для избрания в первом туре необходимо получить абсолютное большинство поданных и признанных действительными голосов от общего числа принявших участие в выборах избирателей. Если ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, то через 14 дней проводится второй тур, к которому допускаются два кандидата, получившие наибольшее число голосов в первом туре голосования. Для избрания во втором туре требуется относительное большинство голосов принявших участие в голосовании. Вопрос о лишении неприкосновенности Президента отнесен к компетенции Союзной скупщины, которая принимает решение о его освобождении от занимаемой должности. При этом к Президенту устанавливается еще ряд требований. Так, по Конституции Президент и председатель Союзного Правительства, как правило, не могут быть из одной союзной республики, и Президент также не может осуществлять иную публичную функцию или профессиональную деятельность.

Законодательный орган — Федеральное Собрание (Савезна скупштина), состояло из Совета Республик (Веће република) и Совета граждан (Веће грађана), избираемого народом сроком на 4 года, глава государства — Президент (Председник), избираемый Федеральным Собранием сроком на 4 года, исполнительный орган — Федеральное Правительство (Савезна влада), назначаемое Федеральным Собранием, высшая судебная инстанция — Федеральный суд (Савезни суд), орган конституционного надзора — Федеральный Конституционный суд (Савезни уставни суд). Состояла из республик, республики — из общин. Законодательными органами республик являлись народные собрания (Народна скупштина), избираемые сроком на 4 года, главой республики — президент (Председник Републике), избираемый народом сроком на 5 лет, исполнительным органом — правительство (Влада), назначаемое народным собранием.

См. также 
 Распад Югославии
 СФРЮ
 Сербия и Черногория
 Югославия

 
Страны после распада Югославии
Государства в истории Черногории
История Сербии